William Ireland puede referirse a:

 William Ireland (jesuita) (1636–1679), jesuita inglés ejecutado durante el reinado de Carlos II
 William Henry Ireland (1775–1835), falsificador de supuestos documentos y obras de teatro de Shakespeare
 William M. Ireland (f. 1891), cofundador de la Granja Nacional de la Orden de Patronos de la Ganadería
 William Henry Ireland (político) (1883-1962), comerciante y político canadiense
 William Ireland (tenista) (1882-1932), tenista rumano
 Bill Ireland (1927-2007), entrenador de béisbol y fútbol americano estadounidense